Челове́к на Луне́:
 Пилотируемые высадки на Луну (1969—1972)
 Человек на Луне () — английский утопический роман XVII века.
 Человек на Луне () — драма 1986 года датского режиссёра Эрика Клаусена.
 Человек на Луне () — романтическая драма 1991 года американского режиссёра Роберта Маллигана.
 Человек на Луне () — художественный фильм 1999 года чешско-американского режиссёра Милоша Формана по мотивам биографии Энди Кауфмана.
 Человек на Луне () — художественный фильм 2018 года американского режиссёра Демьена Шазелла по мотивам биографии Нила Армстронга.
 Человек на Луне — песня группы Наутилус Помпилиус, входит в альбом «Крылья» (1995).